Валерий Парфёнов: Парфёнов, Валерий Евгеньевич (род. 1950) — советский и российский учёный-медик, нейрохирург.
 Парфёнов, Валерий Павлович (род. 1954) — российский политик, член Совета Федерации (2011).